Бастен може да се отнася за:
 Жул Бастен (1933-1996), белгийски певец
 Марко ван Бастен (р. 1964), нидерландски футболист